Algemeen: de onderste molen in een molengang
Specifiek:
Ondermolen C in Schermerhorn
Ondermolen D in Schermerhorn
Ondermolen K in Schermerhorn
Ondermolen O in Ursem